Korona (aardbei), een aardbeienras
 Een Hongaarse munt, zie Hongaarse forint en Oostenrijkse kroon
 Koronadal,  hoofdstad van de Filipijnse provincie South Cotabato op het eiland Mindanao
 Korona Kielce, een Poolse voetbalclub uit de stad Kielce
 Korona Kocich Gór, een eendaagse wielerwedstrijd in Polen
 Korona Warschau, een voormalige Poolse sportclub uit Warschau

Zie ook 
 Corona (doorverwijspagina)